Kenga peut être :
 Kenga, langue langue nilo-saharienne parlée au Tchad ;
 Kenga, rivière de Russie.